Новолуговое — название населённых пунктов в России:

 Новолуговое — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Новолуговое — посёлок в Жердевском районе Тамбовской области.